Айгешат (арм. Այգեշատ) — название населённых пунктов в Армении:

 Айгешат  — село в Армавирской области, до административной реформы входило в состав бывшего Армавирского района.
 Айгешат  — село в Армавирской области, до административной реформы входило в состав бывшего Эчмиадзинского района.